HSC kan betyda:

 Humanistiskt-samhällsvetenskapligt centrum, heter numera Ekonomikum
 High-speed craft, en benämning på snabba fartyg, se Katamaran